Catalina Castaño e Mervana Jugić-Salkić erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez Nantes Atlantique 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lucie Hradecká e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon e Eva Hrdinová 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Stéphanie Foretz Gacon /  Eva Hrdinová (finale)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajicek (Campionesse)

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinali)
  Lara Arruabarrena /  Valerija Savinych (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Nantes Atlantique 2013